Марк Лопез и Рафаел Надал су бранили титулу, али је изгубили у првом колу од Маријуша Фирстенберга и Марћина Матковског.

Гиљермо Гарсија-Лопез и Алберт Монтањес су победили у финалу Франтишека Чермака и Михала Мертињака са 6:4, 7:5.

Носиоци

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Доха 2010."

Отворено првенство Катара у тенису 2010.
Отворено првенство Катара у тенису — мушки парови